Shabani steht für:

 früherer Name der simbabwischen Bergbaustadt Zvishavane

Shabani ist der Familienname folgender Personen:
 Agim Shabani (* 1988), kosovarischer Fußballspieler
 Egzon Shabani (* 1991), nordmazedonischer Fußballspieler
 Laorent Shabani (* 1999), schwedisch-abanischer Fußballspieler
 Luan Shabani, Geburtsname von Leonidas Sampanis (* 1971), griechischer Gewichtheber 
 Meritan Shabani (* 1999), kosovarischer Fußballspieler
 Nasser Shabani (1957–2020), iranischer General und Autor
 Reza Shabani (* 1938), iranischer Historiker
 Sheikr Al-Shabani (* 1950), saudi-arabischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Shaban